Velika nagrada Francije 1988 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1988. Odvijala se je 3. julija 1988 na dirkališču Circuit Paul Ricard v Le Castelletu. Zmagal je Alain Prost, drugo mesto je osvojil Ayrton Senna, tretjega pa Michele Alboreto. Prost je osvojil tudi tako najboljši štartni položaj kot tudi dosegel najhitrejši krog dirke.

Poročilo

Kvalifikacije 
McLarna sta kot običajno v tej sezoni zasedla prvo vrsto, toda prvič se je primerilo, da je bil Alain Prost na najboljšem štartnem položaju, Ayrton Senna pa je bil drugi. Drugo vrsto sta zasedla dirkača Ferrarija, Gerhard Berger in Michele Alboreto, tretjo dirkača Benettona Thierry Boutsen in Alessandro Nannini, četrto pa dirkača Lotusa Nelson Piquet in Satoru Nakajima. Dirkača Ligiera René Arnoux in Stefan Johansson pa se nista uspela kvalificirati na dirko.

Dirka 
Prvič v tej sezoni je na dirki potekala konkretna borba med Senno in Prostom. Na štartu je Prost padel na drugo mesto za Senno, Thierry Boutsen je odstopil v sedemnajstem krogu, Gerhard Berger v dvaindvajsetem, tako da se je Michele Alboreto prebil do tretjega mesta. V štiriintridesetem krogu je vodilni Senna opravil postanek v boksih za nove pnevmatike, tri kroge kasneje pa še Prost, medtem pa je odstopil Riccardo Patrese zaradi okvare zavor. Od petinštiridesetega kroga je Prost nizal zelo hitre kroge, Senna pa je imel težave s prometom. V oseminštiridesetem krogu je osmič zapored odstopil Nigel Mansell. V enainšestdesetem krogu je Prost ujel svojega moštvenega kolego in ga v ovinku Signes tudi prehitel, pri tem pa je izkoristil manjše težave Senne, ko je za krog prehiteval Alexa Caffija in Pierluigija Martinija. Senna je nekaj krogov še lahko sledil Prostu, nato pa zaradi manjših težav z menjalnikom popustil in se zadovoljil z drugim mestom. Ferrarija Alboreto, ki je prehitel moštvenega kolego pri postankih v boksih, in Berger sta bila tretji in četrti, točke pa sta osvojila še Nelson Piquet, ki je v zadnjih petnajstih krogih dirkal brez druge prestave, in Alessandro Nannini.

Dirka 

|-
! 1
| 11
|  Alain Prost
| McLaren-Honda
| 80
| 1:37:37,328
| 1
| 9
|-
! 2
| 12
|  Ayrton Senna
| McLaren-Honda
| 80
| + 31,752 s
| 2
| 6
|-
! 3
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 80
| + 1:06,505
| 4
| 4
|-
! 4
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 79
| +1 krog
| 3
| 3
|-
! 5
| 1
|  Nelson Piquet
| Lotus-Honda
| 79
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 19
|  Alessandro Nannini
| Benetton-Ford
| 79
| +1 krog
| 6
| 1
|-
! 7
| 2
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 79
| +1 krog
| 8
|  
|-
! 8
| 15
|  Maurício Gugelmin
| March-Judd
| 79
| +1 krog
| 16
|  
|-
! 9
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Judd
| 79
| +1 krog
| 10
|  
|-
! 10
| 22
|  Andrea de Cesaris
| Rial-Ford
| 78
| +2 kroga
| 12
|  
|-
! 11
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 78
| +2 kroga
| 13
|  
|-
! 12
| 36
|  Alex Caffi
| Dallara-Ford
| 78
| +2 kroga
| 14
|  
|-
! 13
| 29
|  Yannick Dalmas
| Larrousse-Ford
| 78
| +2 kroga
| 19
|  
|-
! 14
| 33
|  Stefano Modena
| Euro Brun-Ford
| 77
| +3 krogi
| 20
|  
|-
! 15
| 23
|  Pierluigi Martini
| Minardi-Ford
| 77
| +3 krogi
| 22
|  
|-
! NC
| 24
|  Luis Perez-Sala
| Minardi-Ford
| 70
| +10 krogov
| 25
|  
|-
! Ods
| 32
|  Oscar Larrauri
| Euro Brun-Ford
| 64
| Sklopka
| 26
|  
|-
! Ods
| 21
|  Nicola Larini
| Osella
| 56
| Pog. gred
| 24
|  
|-
! Ods
| 10
|  Bernd Schneider
| Zakspeed
| 55
| Menjalnik
| 21
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Judd
| 48
| Vzmetenje
| 9
|  
|-
! Ods
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 46
| El. sistem
| 18
|  
|-
! Ods
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 40
| Motor
| 23
|  
|-
! Ods
| 6
|  Riccardo Patrese
| Williams-Judd
| 35
| Zavore
| 15
|  
|-
! Ods
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 28
| Motor
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  Philippe Streiff
| AGS-Ford
| 20
| Puščanje goriva
| 17
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 11
| Zavrten
| 11
|  
|-
! DNQ
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Judd
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 4
|  Julian Bailey
| Tyrrell-Ford
|  
|
|
|  
|-
! DNQ
| 26
|  Stefan Johansson
| Ligier-Judd
|  
|
|
|  
|-
! DNPQ
| 31
|  Gabriele Tarquini
| Coloni-Ford
|  
|  
|
|  
|-
! EX
| 9
|  Piercarlo Ghinzani
| Zakspeed
|  
| Izključen
|
|  
|}

Formula 1 sezona 1988
1988